Hornblower (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op de boeken van C.S. Forester
Horatio Hornblower, de hoofdpersoon uit die serie en de boeken
Hornblower, een Hobbitfamilie